Patriarca Ortodoxo Oriental pode referir-se:

 A qualquer um dos vários patriarcas da Igreja Ortodoxa Oriental:
 Patriarca Ortodoxo Armênio (desambiguação)
 Patriarca Ortodoxo Copta
 Patriarca Ortodoxo Etíope
 Patriarca Ortodoxo Eritreu
 Patriarca Ortodoxo Siríaco

Ver também 

 Patriarca Ortodoxo (desambiguação)

Desambiguação
Patriarcas ortodoxos orientais